Rzeki:
 Serpentine River (Alaska)
 Serpentine River (Kolumbia Brytyjska)
 Serpentine River (Nowa Zelandia)
 Serpentine River (Nowy Brunszwik)
 Serpentine River (Tasmania)
 Serpentine River (Zachodnia Australia)